Paintsil ist der Familienname folgender Personen:

 John Paintsil (* 1981), ghanaischer Fußballspieler
 Joseph Paintsil (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Seth Paintsil (* 1996), ghanaischer Fußballspieler